Vị Thanh (stad), een stad in de provincie Hậu Giang, Vietnam.
 Vị Thanh (xã), een xã in district Vị Thủy, provincie Hậu Giang, Vietnam.